Ben X (film), een Belgische film uit 2007 van Nic Balthazar
 Ben X (musical)